Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2004

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Ateny 2004

fr:Jeux paralympiques d'été de 2004#Tableau des médailles